Dům umění může být:

Česko 
 Dům umění města Brna
 Dům umění (Opava)
 Dům umění (Ostrava)
 Památník Tomáše Bati - dříve Dům umění (Zlín)

Ostatní země 
 Dům umění (Mnichov)
 Dům umění Piešťany
 Dům umění (Štýrský Hradec)